Алекса́ндр Николаевич Петро́в:
 Петров, Александр Николаевич (1902—1980) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Петров, Александр Николаевич (1906—1975) — оператор игрового, документального, научно-популярного кино и телевидения.
 Петров, Александр Николаевич (1943—2008) — советский и российский учёный и педагог в области физической химии.